Джу́дит Тере́за Э́ванс (), более известная как Джу́ди Грир (; род. 20 июля 1975, Детройт, Мичиган, США) — американская актриса, известная благодаря второстепенным ролям в таких фильмах, как «Человек-муравей», «Мир юрского периода», «27 свадеб» и «Из 13 в 30» и в сериалах «Как я встретил вашу маму», «Доктор Хаус» и «Теория Большого взрыва».

Биография 
Родилась в Детройте, но выросла в Ливонии, штат Мичиган. Училась в школе имени Уинстона Черчилля. Джуди в течение 10 лет занималась классическим русским балетом, но затем заинтересовалась актёрским мастерством и поступила в театральную школу в Университете Де Поля, которую окончила в 1997 году, получив степень бакалавра искусств.

Мать Джуди, Молли Энн (урождённая Грир) — администратор в больнице. Одно время она была монахиней, но перестала ею быть из-за плохого поведения, а также из-за обладания красным купальником. Отец, Ричард Эванс, инженер-механик. Джуди взяла девичью фамилию матери для сценического имени, так как на тот момент актрис Джуди Эванс уже было множество.

Карьера 
Дебют Джуди Грир как актрисы состоялся в фильме ужасов «Stricken» (1998). Затем последовала небольшая роль в драме «Поцелуй понарошку» (1998). А в 1999 году Джуди уже исполняла свою первую главную роль в чёрной комедии Даррена Стейна «Королевы убийства». Картине суждено было стать культовой. В 2000—2001 годах Джуди сыграла в романтических комедиях «Чего хотят женщины» и «Свадебный переполох» с Дженнифер Лопес в главной роли, в 2002 году — в фильме «Адаптация» с Николасом Кейджем и Мерил Стрип, а в 2004-м — в фантастической комедии «Из 13 в 30» с Дженнифер Гарнер и Марком Руффало. Также, в 2004 году Джуди сыграла эпизодическую роль в фильме М. Найта Шьямалана «Таинственный лес».

В 2005 году можно было увидеть Джуди в мистическом фильме ужасов «Оборотни» Уэса Крэйвена, а также в романтической комедии «Элизабеттаун» в компании таких актёров, как Орландо Блум, Кирстен Данст, Сьюзан Сарандон и Алек Болдуин, а в 2006 году в музыкальной комедии «Американская мечта» с Хью Грантом, Деннисом Куэйдом, Мэнди Мур и Уиллемом Дефо. В 2008 году Джуди исполнила роль Кейси в мелодраме «27 свадеб». В 2009 году Джуди сыграла эпизодические роли в телесериалах «Скорая помощь» и «Доктор Хаус», в 2010 году — в «Теории Большого взрыва» и «Как я встретил вашу маму». В том же году Джуди появилась в картинах «Мармадюк», «Криминальная фишка от Генри» с Киану Ривзом, а также в фильме «Любовь и другие лекарства». В 2011 году Джуди сыграла в фильме «Потомки» с Джорджем Клуни.

Актрису можно было увидеть в нескольких сериях «Блудливой Калифорнии» (2007—2012) в роли Трикси. В 2012 году она также сыграла в романтической комедии «Мужчина нарасхват» c Джерардом Батлером. В 2013 году Джуди появилась в драматическом триллере по роману Стивена Кинга «Телекинез». В 2014 году Джуди сыграла жену Цезаря Корнелию в фильме «Планета обезьян: Революция». В том же году Джуди выпустила автобиографическую книгу под названием «Я не знаю, где вы видели меня: Признания актрисы второго плана» ().

Среди последних сериалов, снятых при участии Джуди Грир, «Два с половиной человека» (в котором Джуди исполнила сразу три роли), «В браке», «Мастера секса», «Замедленное развитие».

В 2015 году Джуди Грир приняла участие в трёх крупных проектах: «Земля будущего», «Мир юрского периода» и «Человек-муравей». В последнем — супергеройском фильме Marvel Studios — актриса исполнила роль Мэгги, бывшей жены Скотта Лэнга, персонажа Пола Радда. В 2017 году Джуди сыграла в финальной части трилогии «Планета обезьян». В 2018 году Джуди вернулась к роли Мэгги в сиквеле «Человека-муравья», а также сыграла дочь Лори Строуд (эту роль исполнила Джейми Ли Кёртис) в фильме ужасов «Хэллоуин», продолжении оригинальной ленты «Хэллоуин» 1978 года.

С 29 августа 2019 года можно будет увидеть Джуди Грир в авантюрной комедии «Тачка на миллион» о знаменитом изобретателе Джоне Делореане и истории создания им легендарной «машины времени» DMC-12, ставшей культовой после выхода на экраны кинофраншизы «Назад в будущее». Фильм был представлен на 75-м Венецианском кинофестивале. В сентябре в прокат выйдет комедия «Куда ты пропала, Бернадетт?», основанная на одноимённом романе-бестселлере Марии Семпл. Грир исполнила в фильме роль доктора Куртц.

Личная жизнь 
17 сентября 2011 года Джуди Грир вышла замуж за продюсера Дина Джонсона.

Фильмография

Номинации 
 2004 — Номинация на премию «Teen Choice Awards» за роль Люси «Том-Том» Уайман в комедии «Из 13 в 30»
 2011:
 Номинация на премию «Спутник» за лучшую женскую роль второго плана — роль Джулии Спир в трагикомедии «Потомки»
 Номинация на премию «Готэм» за лучший актёрский состав — трагикомедия «Потомки»
 Номинация на премию «Юго-восточной Ассоциации кинокритиков» за лучший актёрский состав — трагикомедия «Потомки»
 2012:
 Номинация на премию «Энни» за лучшее озвучивание телевизионной программы — роль Шерил Тант в мультсериале «Спецагент Арчер»
 Номинация на премию «Ассоциации кинокритиков Огайо» за лучший актёрский состав — трагикомедия «Потомки»
 Номинация на премию «Общества кинокритиков Денвера» за лучшую женскую роль второго плана — роль Джулии Спир в трагикомедии «Потомки»
 Номинация на Премию Гильдии киноактёров США за выдающуюся игру в актёрском составе художественного фильма — трагикомедия «Потомки»
 2013 — Номинация на премию «Behind the Voice Actors Awards» за лучший ансамбль озвучивания телевизионного сериала (комедия/мюзикл) — мультсериал «Спецагент Арчер»
 2014 — Номинация на премию «Behind the Voice Actors Awards» за лучший ансамбль озвучивания телевизионного сериала (комедия/мюзикл) — мультсериал «Спецагент Арчер»
 2016 — Номинация на премию «Online Film & Television Association» за лучшее озвучивание мультипликационной программы — мультсериал «Спецагент Арчер»
 2018 — номинация на премию «Fright Meter Awards» за лучшую женскую роль второго плана — слэшер «Хэллоуин»

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета Де Поля
Киноактрисы США